Senior rsp. senior (lat. ‚älter‘) steht für:
 Senior, einen älteren Menschen 
 den Älteren bei gleichnamigen Personen, siehe genealogische Namenszusätze: sen./jun. bzw. d. Ä./d. J.
 Senior (Bildung), die Jahrgangsstufe einer US-amerikanischen Highschool oder eines Colleges
 Seniorpartner, den älteren Teilhaber einer Firma
 Senior Manager, Zusatz zu einer Stellenbezeichnung einer Führungsposition, die mehrjährige Berufserfahrung voraussetzt
 die Bezeichnung für Wettkampfsportler ab einer bestimmten Altersstufe, siehe Klasseneinteilung im Sport#Senioren/Masters
 Senior (Studentenverbindung), erster Chargierter einer Studentenverbindung 
 Senior (Kirche), Amtsbezeichnung für leitende Geistliche eines evangelischen städtischen Kirchenwesens
 Senior (Kloster) oder Senior conventus, das älteste Mitglied einer Klostergemeinschaft. Der Senior ist offizieller Berater des Abtes und der Mönche, die sich in persönlichen Angelegenheiten an ihn wenden. Bei bestimmten Entscheidungen, die der Abt zu treffen hat, sehen die Ordensstatuten die Anhörung des Seniors vor. 
 Singer Senior, ein Automodell

Senior ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Senior (1412–1493), jüdischer Finanzier
 Abraham Senior Teixeira (1581–1666), jüdischer Kaufmann und Finanzier
 Alfonso Senior Quevedo (1912–2004), kolumbianischer Fußballfunktionär
 Anna Senior, australische Kostümbildnerin
 Isaac Chaim Senior Teixeira (1631–1705), Kaufmann, Resident und Gemeindeführer
 Jerrlyn Uduch Sengebau Senior (* 1965), Politikerin von Palau
 Karen Senior (* 1956), irische Tischtennis-Nationalspielerin
 Mark Senior (1862–1927), britischer Maler des Post-Impressionismus
 Nassau William Senior (1790–1864), englischer Nationalökonom
 Olive Senior (* 1943), jamaikanische Schriftstellerin
 Timothy Christian Senior (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
sowie das Cognomen von
 Lucius Pompeius Senior, römischer Offizier (Kaiserzeit) 

Siehe auch:

 Junior
 Signore, Signori, Seigneur
 Señor